Le terme Pythonga peut se référer à:

Toponymes 
Lac Pythonga, un plan d'eau du territoire non organisé du Lac-Pythonga, dans la MRC La Vallée-de-la-Gatineau, dans la région administrative de l'Outaouais, au Québec, au Canada.
Lac-Pythonga, un territoire non organisé, dans la MRC La Vallée-de-la-Gatineau, dans la région administrative de l'Outaouais, au Québec, au Canada.

Autres 
Remorqueur Pythonga, un bateau remorqueur ayant tiré pendant 65 ans des millions de mètres cubes de bois sur le réservoir Baskatong, dans la Haute-Gatineau, dans la région administrative de l'Outaouais, au Québec, au Canada. Il est exposé à Maniwaki.